

Patronyme 

 Antonio da Ponte (1512-1595), architecte italien
 Giovanni da Ponte (1306-1365), peintre italien
 Jacopo da Ponte ou Jacopo Bassano il Vecchio (1515-1592), peintre italien
 Lorenzo da Ponte (1749-1838), librettiste italien
Vincenta Da Ponte (), compositrice et chanteuse italienne

 da Ponte, famille patricienne de Venise, dont:
 Nicolò da Ponte (1491-1585),  doge de Venise

Autre 
 La fontaine Da Ponte, fontaine de la ville de Koper (Slovénie)